Gondang Wetan (Gondang Wetan)
 Gondang Wetan (Jatikalen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing